

Urodzili się 
 Marek Terencjusz Warron, encyklopedysta rzymski (zm. 27 p.n.e.)